Vorgod Å är ett vattendrag i Danmark.   Det ligger i Region Mittjylland, i den västra delen av landet,  km väster om Köpenhamn. Ån rinner upp i utanför orten Vildbjerg i Hernings kommun och flyter söderut in i Ringkøbing-Skjerns kommun där den mynnar ut i Skjern Å. Åns viktigare tillflöden är Abildå och Vonå.

Källor 

Vattendrag i Region Mittjylland